Jan Krawczyk ps. „Krawczyński” (ur. 1893) – żołnierz 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich, 16 marca 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Krawczyk (ur. 1895) – żołnierz 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 21 kwietnia 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Krawczyk (ur. 1897) – wachmistrz Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Jan Krawczyk (1898–1940) – przodownik Policji Państwowej, żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Krawczyk (ur. 1914) – żołnierz Batalionów Chłopskich
 Jan Krawczyk (1927-2012) – pułkownik nawigator Wojska Polskiego
 Jan Krawczyk (1956–2018) – kolarz szosowy, reprezentant Polski

Przypisy